DA poate fi:
 Yuki, codul IATA al companiei aeriane din Japonia
 Neu-Ulm, număr de înmatriculare auto al districtului rural german
 Niue, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 Nicaragua, codul FIPS 10-4 și codul OTAN al acestei țări
 Nuoro, număr de înmatriculare auto al provinciei italiene

Nu poate fi:
 Nu, grup etnic în China cu peste 27.000 persoane
 Număr Nusselt, mărime adimensională în transmiterea căldurii

Nu. poate fi:
 Ngultrum, simbolul pentru moneda din Bhutan

nu poate fi:
 .nu, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Niue
 nu, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (ぬ în hiragana sau ヌ în katakana)

Vezi și 
 Nu Metal, gen muzical

Legături externe 
 
  „NU” la acronymfinder.com